Johann von Braunschweig ist der Name von:

 Johann von Braunschweig-Grubenhagen († 1367), Dompropst zu Münster, Domdechant zu Osnabrück, Domscholaster zu Hildesheim, Domherr zu Mainz sowie Propst des Stifts Sankt Alexandri zu Einbeck
 Johann I. (um 1242–1277), Herzog zu Braunschweig und Lüneburg und Regent des Fürstentums Lüneburg, siehe Johann I. (Braunschweig-Lüneburg)
 Johann Friedrich, Herzog von Braunschweig-Lüneburg (1625–1679), Fürst von Lüneburg und von Calenberg, siehe Johann Friedrich (Braunschweig-Calenberg)